И́нгрида А́ндриня (; 23 июня 1944 — 17 сентября 2015) — советская и латвийская актриса театра и кино.

Биография 
Ингрида Андриня (в замужестве Калниня) родилась 23 июня 1944 года в Риге, отец — дизайнер, работал в текстильной промышленности, спортсмен. Мать — копировщица.

Окончила рижскую среднюю школу № 2 (1963) и актёрский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии в Москве (1967).

Первую роль в кино — безымянной женщины, бросившей своего ребёнка в роддоме — Ингрида Адриня сыграла в фильме «Дети Дон Кихота»,  будучи студенткой ВГИКа. Актриса едва не отказалась от съёмок, она не хотела «навешивать» на себя ауру столь отрицательной героини и даже попросила не указывать своей фамилии в титрах. Тогда режиссёр Евгений Карелов нашёл оригинальное решение — зрители ни разу не увидели лица персонажа; единственная сцена, небольшая, но предельно драматичная, была начинающей артисткой, рядом с таким мощным, харизматичным партнёром как Анатолий Папанов, «сыграна спиной» и очень высоко оценена и критикой, и коллегами-кинематографистами.

После окончания учёбы — актриса Драматического театра им. А. Упита (Национального театра). С 2001 года работала за штатом.

По-настоящему дебютировала в кинематографе в роли Норы в короткометражном фильме «В предрассветной дымке» (1967).

Много снималась на разных киностудиях Советского Союза. Всесоюзную популярность актрисе принесла роль в фильме «Последняя реликвия» (1969).

Пик активности пришёлся на 1970-е годы. Роль немецкой девушки в Берлине в культовом советском телесериале "Освобождение"

Творчество

Роли в театре

Драматический театр им. А. Упита (Национальный театр) 

 1969 — «Дни портных в Силмачах» Рудольфа Блауманиса — Иевиня
 1970 — «Однажды, в Новогоднюю ночь…» Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова — Галя
 1971 — «Золушка» Евгения Шварца — Золушка
 1973 — «Двери хлопают» Мишеля Фермо — Доминика
 1981 — «Месье Амилькар» Ив Жамиака — Вирджиния
 1984 — «Метеор» Петериса Петерсона — Матиола
 1986 — «Вагончик» Нины Павловой — Цыпкина
 1991 — «Сцены из супружеской жизни» Ингмара Бергмана — Берта
 1991 — «Геда Габлер» Генрика Ибсена — Берта
 1994 — «Большой улов» Анны Бригадере — Милда
 1995 — «Цеплис» по роману Павила Розитиса — Лилия
 1998 — «Рига» Аугуста Деглава — Торговка
 2001 — «Свенсон Свенсон» М. Хьюгарта — Представитель Армии Спасения
 2006 — «Благотворительный базар» Адольфа Алунана — Депутат
 2007 — «Принц и нищий» по роману Марка Твена — Придворная дама

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Ингрида Андриня на странице сайта Национального театра

Выпускники актёрского факультета ВГИКа
Киноактрисы Латвии